Compartimentation peut désigner :
 Compartimentation cellulaire
 Compartimentation des dommages des arbres